Tesarek ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Tesarek (1896–1977), österreichischer Pädagoge und sozialdemokratischer Politiker
 Paul Tesarek (* 1956), österreichischer Fernsehmoderator und -redakteur